Екатерина-Мария Лотарингская (; 18 июля 1552, Жуанвиль— 5 мая 1596, Париж) — французская принцесса, член дома Гизов, деятель Католической лиги, как и её братья, в замужестве герцогиня де Монпансье.

Биография

Ранняя биография и происхождение 
Екатерина-Мария родилась 18 июля 1552 года, по другим данным в 1551 году. Была вторым ребёнком в семье Франсуа де Гиза (1519—1563) и его супруги Анны д’Эсте (1531—1607). Её братьями были Генрих I (1550—1588), Шарль (1554—1611) и Луи II (1555—1588), ставшие позднее главными деятелями Католической лиги.

Выросла в период религиозных войн, которые были во Франции между католиками и гугенотами.

Семья 
В 1570 году в 18-летнем возрасте вышла замуж за 57-летнего Людовика де Бурбона, герцога де Монпансье (1513—1582). Детей в этом браке у неё не было. 

Позже ей предлагали в мужья одного из королевских миньонов Жан Луи д’Эпернона (1554—1642), но она отвергла это предложение.

Деятельность в Католической лиге и война с Генрихом III 
Была враждебна к королю Франции Генриху III и к Бурбонам; её считали руководителем Лиги, враги оскорбляли, выдумывая сплетни и клевету о её личной жизни. Вела активную деятельность в распространении пропагандистских бумаг. В январе 1588 года король потребовал, чтобы она покинула Париж.

12 мая 1588 года произошёл День баррикад; Париж охватило восстание, были убиты около 60 солдат короля и Бастилия пала. Париж оказался в руках Гизов, а король бежал в замок Блуа. Екатерина носила за поясом ножницы и говорила, что пострижёт короля и запрёт его в монастыре.

В декабре 1588 года по приказу Генриха III были убиты её братья Генрих и Людовик, из-за чего ненависть к королю у неё усилилась.

Борьба с Генрихом IV 
Генрих III умер 2 августа 1589 года после удара кинжалом Жака Клемана, считалось что Екатерина повлияла на убийство.

Королём стал Генрих Наваррский, но последующие 5 лет Екатерина вела борьбу, но партия католиков, возглавляемая ею потерпела поражение. Генрих принял католичество и 22 марта 1594 года вступил триумфально в Париж. Сдавшись на милость победителей, она хотела, чтобы кто-нибудь из присутствующих её убил.

Генрих IV сказал, что она будет находиться под его защитой. Опасаясь подозрений в заговоре, она позднее покинула Париж, уехав в Сен-Жерменский дворец, но потом вернулась в столицу Франции.

Смерть 
Скончалась 5 мая 1596 года в Париже, в ночь её смерти грянул гром. Лестуаль писал, что это явление имело прямую связь со злым, беспорядочным и бурным разумом умирающей герцогини.

Искусство 
Литература;
 Одна из ключевых героинь романов Дюма-отца «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять». В романах показана в качестве заговорщицы и сообщницы братьев в попытках свержения короля Генриха III.

Кинематограф;
 «Графиня де Монсоро» (Франция, 1923) — Мадлен Родриг
 «Графиня де Монсоро» — роль исполняет Сильвия Сорель
 «Графиня де Монсоро» — в роли герцогини Елена Аминова
 «Графиня де Монсоро» (Франция, 2008) — Анна (Энн) Кейлон
 «Принцесса де Монпансье» — Жюдит Шемла

Генеалогия

Примечания 

Гизы
Принцессы Лотарингские
Супруги правителей Европы XVI века
Герцогини Монпансье
Авантюристки
Политические заговорщики
Женщины Франции
Женщины XVI века
Персонажи Александра Дюма (отца)